Park Cegielnia w Toruniu – dawny park miejski w Toruniu.

Lokalizacja 
Park znajdował się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Bydgoskie Przedmieście, na zachód od dzisiejszego Parku Miejskiego.

Historia 

Park (Ziegelei Park) typu angielskiego założono w okresie pruskim, po wojnach napoleońskich na przełomie 1817/1818 roku, a jego inicjatorem był nadburmistrz Gottlieb Mellien. Na jego terenie znajdowały się: pawilon muzyczny, kręgielnia, fontanna w stylu angielskim, pomnik konny Fryderyka Wielkiego oraz gospoda, którą w późniejszym czasie przebudowano w większy kompleks gastronomiczno-taneczny pod nazwą Restauracja „Cegielnia”. Nazwa parku pochodziła od cegielni, która wcześniej funkcjonowała w tym miejscu. W 1841 roku powołano do życia Toruńskie Towarzystwo Upiększania Miasta, które sadziło kwiaty m.in. na terenie tego parku.

Po 1880 roku park tracił na znaczeniu, gdy w jego sąsiedztwie od strony wschodniej założono „Lasek Cegielnia” według projektu radcy budowlanego Juliana Rehberga (obecnie Park Miejski). W okresie międzywojennym rozebrano Restaurację „Cegielnia”, a w jej miejscu powstały Miejskie Zakłady Ogrodnicze (później Miejskie Przedsiębiorstwo Zieleni). Na terenie zlikwidowanego MPZ utworzono w 1992 roku Miejskie Schronisko dla Zwierząt, które działa tu do dzisiaj. Do czasów współczesnych po parku pozostała nazwa ulicy, przy której się znajdował - Przy Cegielni. Do dziś także zachował się okazały dąb szypułkowy, będący elementem dawnego drzewostanu parku. Nosi on nazwę "Dąb św. Franciszka" i stanowi pomnik przyrody.

W 2011 roku dawne tereny parku zostały objęte ochroną konserwatorską jako element historycznego układu urbanistycznego Bydgoskiego Przedmieścia i Rybaków.

Zobacz też 
 Parki i tereny zielone Torunia i okolicy

Przypisy 

Parki w Toruniu
Zabytki nieruchome w Toruniu